1. division i ishockey 1979-80 var den 20. sæson i 1. division i ishockey, og det var samtidig turneringen om det 23. DM i ishockey. Mesterskabet blev arrangeret af Dansk Ishockey Union og hadvde deltagelse af otte hold, der spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold.

Mesterskabet blev vundet af Vojens Ishockey Klub, som dermed vandt DM-titlen for anden sæson i træk. Sølvmedaljerne gik til Rungsted IK, mens AaB for anden sæson i træk satte sig på bronzemedaljerne.

Resultater og stillinger 

De otte hold spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold.

Holdet der sluttede på sidstepladsen, Hvidovre IK, rykkede efter blot én sæson i 1. division ned i 2. division, og de blev erstattet af Frederikshavn IK, som rykkede op fra 2. division.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1979-1980  
 EliteProspects - 1979-1980 Denmark PLAYER STATS  
 EliteProspects - Hockey Awards and Achievements - Danish League Player of the Year

Noter 

1979-80
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1979
Ishockey i 1980